Лучэн (Вэньчжоу) (鹿城) — район городского подчинения городского округа Вэньчжоу провинции Чжэцзян (КНР)
 Лучэн (Чанчжи) (潞城) — городской уезд городского округа Чанчжи провинции Шаньси (КНР)